Правая Рассоха — название рек в России:

 Правая Рассоха (приток Большой Чецы) — в Архангельской области.
 Правая Рассоха (приток Верхней Шукши)
 Правая Рассоха (приток Волоковой)
 Правая Рассоха (приток Захарьины)
 Правая Рассоха (приток Мыльской Рассохи) — в Республике Коми.
 Правая Рассоха (приток Нижней Шарды)
 Правая Рассоха (приток Пурумуайе) — в Мурманской области.
 Правая Рассоха (приток Рассохи) — в Кемеровской области.
 Правая Рассоха (приток Сулы) — в Архангельской области, Республике Коми.
 Правая Рассоха (приток Сямженьги)
 Правая Рассоха (приток Чурала) — в Пермском крае.
 Правая Рассоха (приток Юраса) — в Виноградовском районе Архангельской области.

См. также 
 Рассоха